Сентрејлија има више значења:
 Сентрејлија (Ајова)
 Сентрејлија (Вашингтон)
 Сентрејлија (Илиноис)
 Сентрејлија (Канзас)
 Сентрејлија (Мисури)
 Сентрејлија (Пенсилванија)